Davide Tieghi – calciatore italiano
 Guido Tieghi – allenatore di calcio e calciatore italiano